El Ayoun ou Laâyoune, une ville du Sahara occidental ;
 El Ayoun, une ville de Tunisie.
 El Ayoun, une circonscription administrative tunisienne